John Dennis (1658-1734) – drammaturgo e critico letterario inglese
John Dennis (1771-1806) – membro del congresso del Maryland
John Dennis (1807-1859) – figlio del precedente, anch'egli membro del congresso del Maryland
John Dennis (1917-2000) – politico del Missouri
John Dennis (1925-2004) – attore statunitense
John Dennis (n. 1952) – presentatore e intrattenitore radiofonico statunitense